Ва́рниця (солеварня) — застаріла назва підприємства, де добували сіль виварюванням її із води соляних джерел, озер і т. ін.
 Ва́рниця — велика залізна сковорода, в якій у солеварні виварюють сіль з соляного розчину.

Топонім 

 Варниця — село в Аненій-Нойському районі Молдови.
 Варниця — річка в Україні, у Хотинському районі Чернівецької області, права притока Дністра.

Див. також 
 Варніца — назва кількох населених пунктів у Румунії.

Примітки